XVIII Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet 1993 zostały przyznane Czechosłowacji, lecz w związku z jej rozpadem i powstaniem 1 stycznia 1993 r. dwóch odrębnych państw Czech i Słowacji mistrzostwa ostatecznie odbyły się w Czechach między 24 września a 2 października 1993 roku. Mecze rozgrywane były w Zlin oraz w Brnie. Mimo rozpadu Czechosłowacji federacje Czech i Słowacji postanowiły wystawić wspólną reprezentację.

Tytuł przed dwoma laty wywalczyła reprezentacja Związku Radzieckiego. Mistrzostwo zdobyła jej sukcesorka - reprezentacja Rosji pokonując w finale reprezentację Czechosłowacji.

System rozgrywek 
W turnieju wzięło udział  12 drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy. Pierwsze dwa zespoły z każdej z grup awansowały do półfinałów. Zespoły z obu grup z miejsc 3 i 4 walczyły ze sobą  zajmując miejsca 5-8. Zespoły z obu grup z 5 oraz 6 miejsc bez dodatkowych meczów zajęły ostatecznie miejsca 9-10 oraz 11-12.

Faza kwalifikacyjna

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 5-8

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 1-4

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet
1993 w piłce siatkowej
1993 w Czechach
Piłka siatkowa w Czechach
Sport w Zlinie
Sport w Brnie